Acaraú — município do estado do Ceará, Brasil
 Santana do Acaraú — município do estado do Ceará, Brasil
 Rio Acaraú — rio do estado do Ceará, Brasil

Desambiguações de topônimos